Growing Pains ou Growing Pain podem referir para:

Dores de crescimento, dores nos membros durante a infância e juventude, provavelmente causadas pelo crescimento
Growing Pains, um sitcom americano de televisão que correu na ABC de 1985 a 1992
Growing Pains (BBC), um sitcom britânico de televisão que correu na BBC de 1992 a 1993 
Growing Pains (album), um álbum de Mary J. Blige lançado em 18 de dezembro de 2007
Growing, Pains, um álbum de Billie Myers, lançado em 1997
Growing Pains (book), uma autobiografia de 2006 de Billie Piper
"Growing Pains" (New Batman Adventures), um episódio de The New Batman Adventures que primeiramente foi lançado no dia 28 de fevereiro de 1998 
"Growing Pains" (X-Men: Evolution episode), um episódio de X-Men: Evolution que primeiramente foi lançado em 2001
"Growing Pains", uma canção de rap de Ludacris do álbum de 2001, Word of Mouf
"Growing Pain", uma canção de Soul Asylum do seu álbum de 1986, Made to Be Broken
Growing Pains (filme de 1928), filme mudo do Our Gang. Considerado  perdido

Desambiguação
Desambiguações de topônimos